Ел Боте има више значења:

 Ел Боте (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Боте (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику